Lever steht für:

 Lever, französische Bezeichnung für einen Morgenempfang
 Lever Brothers, ehemaliger britischer Drogerieartikel- und Lebensmittelhersteller (heute Unilever)
 Lever (norddt.) Deich, Damm

Geographie:
 Lever (Vila Nova de Gaia), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Lever-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Lever-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika

Personen:
 Asbury Francis Lever (1875–1940), US-amerikanischer Politiker
 Charles James Lever (1806–1872), irischer Schriftsteller  
 Christopher Lever (* 1932), britischer Zoologe
 Don Lever (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Hardman Lever (1869–1947), britischer Wirtschaftsprüfer und Politiker der Liberal Party
 Harold Lever, Baron Lever of Manchester (1914–1995), britischer Politiker
 Jan Lever (1922–2010), niederländischer Zoologe
 Johnny Lever (* 1950 oder 1956), indischer Schauspieler
 Fat Lever (* 1960), US-amerikanischer Basketballspieler
 Leslie Lever, Baron Lever (1905–1977), britischer Rechtsanwalt und Politiker
 Maurice Lever (1935–2006), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Mavis Lever (1921–2013), britische Kryptologin
 Paul Lever (* 1944), britischer Botschafter
 Philip Lever, 3. Viscount Leverhulme (1915–2000), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)
 Walter F. Lever (1909–1992), deutscher Dermatologe
 William Lever, 1. Viscount Leverhulme (1851–1925), britischer Chemieindusrieller und Politiker
 William Lever, 2. Viscount Leverhulme (1888–1949), britischer Peer und Industrieller